Scott Channel är ett sund i Kanada.   Den ligger i provinsen British Columbia,  km väster om huvudstaden Ottawa.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Källor 

Sund i British Columbia